Abolitionisme (slavernij), het streven naar afschaffen van de slavernij; 
abolitionisme (strafrecht), de opvatting dat het strafrecht beter afgeschaft kan worden, om vervangen te worden door andere vormen van gedragsbeïnvloeding;
Abolitionisme (prostitutie), de 19e-eeuwse beweging tegen prostitutie; 
Abolitionisme (dierenrechten), het streven naar het volledig afschaffen van het gebruik van niet-menselijke dieren voor menselijk nut.